Иоганн фон Фрайбург (), Жан де Фрибур (; , Невшатель — , Невшатель) — титулярный граф Фрайбурга, граф Невшателя (Нойенбурга), сеньор Баденвайлера. Единственный сын графа Конрада III фон Фрайбурга и Марии де Вержи — сестры Антуана де Вержи.

Биография 
Служил при дворе бургундских герцогов Жана Бесстрашного и Филиппа Доброго, представляя также интересы Берна.

В 1424 году после смерти отца унаследовал графство Невшатель.

В 1440 году назначен маршалом Бургундии, но в 1443 году сложил эту должность.

В 1444 году (8 сентября) передал своим племянникам Рудольфу IV и Гуго фон Хахберг-Заузенберг сеньорию Баденвайлер и город Баден.

Йоханн фон Фрайбург с 1416 года был женат на Марии де Шалон-Арле (ум. 27 апреля 1465), дочери графа Жана III де Шалон-Арле. У них родились сын и две дочери, но все трое умерли в детском возрасте.

После смерти Йоханна фон Фрайбурга его вдова унаследовала сеньории Серлье, Версель и Вуйлафан. Все остальные владения достались племяннику — вышеупомянутому Рудольфу IV фон Хахберг-Заузенбергу.

Примечания

Источники 
 Gustav Majer: Die Geschichte des Fürstenthums Neuenburg, Tübingen 1857
 Jaqueline Lozeron: La jeunesse de Jean de Fribourg à la cour de Neuchâtel. In: Musée neuchâtelois, 1943, S. 4-12
 Jaqueline Lozeron: Jean de Fribourg et Marie de Chalon, leurs enfants et leur héritier. In: Musée neuchâtelois, 1946, S. 42-48 und S. 82-88

Графы Фрайбурга
Графы Нёвшателя